Ву́лиця Киба́льчича (також Ву́лиця Мико́ли Киба́льчича) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Кибальчича — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Кибальчича — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Кибальчича — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Кибальчича — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Миколи Кибальчича — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Миколи Кибальчича — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Кибальчича — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Кибальчича — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Кибальчича — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви 
 Вулиця Кибальчича — колишня назва вулиці Сергія Шамрая у місті Бориспіль.
 Вулиця Кибальчича — колишня назва вулиці Херсонської у місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей